Mehlman ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Mehlman (* 1944), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler 
 Ken Mehlman (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Michael James Mehlman (1943–2011), US-amerikanischer Archäologe
 Peter Mehlman (* 1956), US-amerikanischer Journalist und Drehbuchautor 
 Rose Mehlman, US-amerikanische Lyrikerin 

Siehe auch:
 Mehlmann
 Melman